La Vénus à la fourrure est un roman érotique de Leopold von Sacher-Masoch (1870). Il a notamment inspiré :
 La Vénus à la fourrure, adaptation théâtrale de Christine Letailleur (2008) ;
 La Vénus à la fourrure (Venus in Furs), adaptation théâtrale de David Ives (2010) ;
 La Vénus à la fourrure, film de Roman Polanski (2013), adapté de la pièce de David Ives.

Voir aussi 
  ;
 Vénus en fourrure, film de Massimo Dallamano sorti en 1969.